Pisco – città del Perù
 Pisco – distillato
 Pisco – personaggio del manga e anime Detective Conan